Barnegat peut faire référence à plusieurs lieux du New Jersey :
 la baie de Barnegat ;
 Barnegat Township, une municipalité ;
 Barnegat Light, une municipalité ;
 le phare de Barnegat, un phare situé à Barnegat Light.